Attilio Piccirilli (1866-1945) – scultore italiano naturalizzato statunitense
Pietro Piccirilli (1849-1921) – critico d'arte italiano
Thomas Edward Piccirilli, conosciuto come Tom Piccirilli (1965-2015) – scrittore statunitense

Pagine correlate 
 Piccirillo